В списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Австралії налічується 19 найменувань (станом на [[201

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>

}}
</center>5]] рік).

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}
</center>

}}

}}

}}
</center>

}}

Статистика 
Усього в повному списку Світової спадщини на 2009 рік налічується 890 об'єктів, тобто частка об'єктів Австралії у світі — 1,9 %.

З 19 об'єктів Світової спадщини в Австралії:
 3 культурних об'єкти
 12 природних об'єктів
 4 об'єкти змішаного типу

2 культурні об'єкти визнані шедеврами людського генія (критерій i) і 9 об'єктів — природними феноменами виключної краси та естетичної важливості (критерій vii).

Список 
У даній таблиці об'єкти розташовані в порядку їх додавання в список Світової спадщини ЮНЕСКО.

Географічне розташування об'єктів

Кандидати 
У 2000 та 2008 роках були подані заявки на включення в список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО таких об'єктів, що знаходяться в Австралії:
 Австралійські місця ув'язнення () — критерій iii/iv/vi, № 1436. Включають в себе 8 об'єктів:
 Перший урядовий будинок Австралії в Новому Південному Уельсі ()
 Бараки Гайд-парку в Новому Південному Уельсі ()
 Комплекс на Грейт-Норт-Роуд в Новому Південному Уельсі ()
 Дарлінгтонська дослідницька станція на території Національного парку Острів Марайа, Тасманія ()
 Каторжна в'язниця Порт-Артура, Тасманія ()
 Вугільні шахти Тасманії ()
 Жіноча в'язниця в Россе ()
 В'язниця Фрімантла в Західній Австралії ()
 Риф Нінгалоо та півострів Кейп-Рейндж () — критерій vii/viii/ix/x, № 5379

Див. також 

 Світова спадщина
 ЮНЕСКО

Посилання 
 Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об'єктів Світової спадщини
 Каталог посилань по Світовій спадщині в Австралії

А

Списки:Австралія